Radiodiffusion-Télévision Ivoirienne (Wybrzeże Kości Słoniowej)
 Reti Televisive Italiane (Włochy)
 Radio Tele International (Włochy)
 RTI Rete Televisiva Italiana (Włochy)
 Regionalny Tygodnik Informacyjny